privlačenje (lat. attractio), privlačnost, privlačna snaga; suprotno: repulzija.
 ono što privlači pozornost i zanimanje većega broja ljudi (priredba, događaj, osoba i slično).
 atrakcija (jezikoslovlje) je prilagođavanje oblika riječi susjednoj riječi kojim ta riječ poprima oblik blizak riječi s kojom je sintaktički povezana.
 atrakcija (fizika) je privlačenje, privlačne sile (na primjer gravitacijska, električna, van der Waalsova, nuklearna), privlačne veze (na primjer ionska, kovalentna i drugo), potencijal privlačenja (na primjer gravitacijski, električni, nuklearni).

Izvori